Quark – producent oprogramowania komputerowego
 QuArK (Quake Army Knife) – program komputerowy
 Quark – fikcyjna postać z serialu Star Trek
 QuarkXPress – program do komputerowego składu i łamania tekstu (DTP)